La denominazione "Ordine dei Frati Minori", voluta dal fondatore san Francesco d'Assisi e utilizzata nei documenti ufficiali anche nella forma abbreviata di Ordine dei Minori, appartiene oggi a pieno titolo a tutte e tre le comunità francescane che professano appunto «la Regola  vita dei Frati Minori» (Regola bollata, I,1: Fonti francescane 75), approvata da papa Onorio III il 29 novembre 1223. 

 Ordine dei frati minori (abbreviato nella forma Ordine dei Minori): nome proprio dell'unico Ordine dalla sua fondazione fino alla riforma osservante del 1415.
 Ordine dei frati minori: nome che dal 1897, per effetto della cosiddetta Unione leonina, è specifico dell'Ordine denominato dal 1415 Frati minori osservanti'', a cui nell'arco del 1500, vennero uniti i Frati minori riformati (della stretta osservanza), i Frati minori scalzi o Alcantarini, e i Frati minori recolletti.
 Ordine dei frati minori conventuali: nome con il quale dal 1472 cominciano ad essere chiamati i membri dell'ordine (i cosiddetti "frati della comunità") per distinguerli dagli Osservanti, nome che diventerà ufficiale solo nel 1517.
 Ordine dei frati minori cappuccini''': nome dell'Ordine nato dalla riforma promossa nel sec. XVI dall'osservante fra Matteo da Bascio.